Іванов Андрій Олексійович (1900—1970) — український і російський співак, народний артист СРСР (1944).
 Іванов Андрій Олексійович ( 1988) — російський футболіст.